Snorri Sturluson IJslands geleerde, schrijver van de Proza-Edda
 Snorri Thorfinnson eerste Europees kind op Noord-Amerikaans grondgebied